Ženská čtyřhra Adelaide International II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o dodatečně zařazený turnaj po zrušení Hobart International kvůli pandemii covidu-19.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Japonek Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová, který ve finále zdolal Češky Terezu Martincovou s Markétou Vondroušovou. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. České hráčky nevyužily ve dvanáctém gamu druhé sady mečbol. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Hozumiová na okruhu WTA Tour vybojovala třetí deblový titul a pro Ninomijovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (odstoupily)
  Nadija Kičenoková /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (vítězky)
  Miju Katová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Adelaide International II 2022